Casas del Monte kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Casas del Monte (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Casas del Monte (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar